Дана сторінка показує дискографію іспанського гурту El Sueño de Morfeo. Дискографія налічує 5 студійних альбомів, 15 синглів, 15 відео та 1 окремий сингл — пісня «Contigo hasta el final», з якою колектив представив Іспанію на Євробаченні 2013.

Альбоми

Сингли

Відеокліпи

Нагороди

Awards and nominations

Примітки

Посилання 

 Official website 
 El Sueño de Morfeo  at Allmusic
 El Sueño de Morfeo  at the Internet Movie Database
 El Sueño de Morfeo at Discogs

El Sueño de Morfeo